Александр Зауервейд: Зауервейд, Александр Александрович — русский художник, выпускник ИАХ, сын и ученик Александра Ивановича Зауервейда.
 Зауервейд, Александр Иванович (1782—1844) — немецкий и русский художник, профессор батальной живописи Императорской Академия художеств.